Meishan bezeichnet:

 Meishan (眉山市), Stadt in der chinesischen Provinz Sichuan
 Meishan (Changxing) (煤山镇), Großgemeinde im Kreis Changxing in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Meishan (Jinzhai) (梅山镇), Großgemeinde im Kreis Jinzhai in der chinesischen Provinz Anhui
 Meishan (Großgemeinde, Nan’an) (梅山镇), Großgemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Meishan (Chiayi) (梅山鄉), Landgemeinde im Landkreis Chiayi auf Taiwan
 Meishan (Datian) (梅山乡), Gemeinde im Kreis Datian in der chinesischen Provinz Fujian
 Meishan (Gemeinde, Nan’an) (眉山乡), Gemeinde der Stadt Nan’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Meishan (Beilun) (梅山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Beilun in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Meishan (Ruzhou) (煤山街道), Straßenviertel der Stadt Ruzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Meishan (Yanping) (梅山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanping in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Meishan (Yuhuatai) (梅山街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuhuatai in der chinesischen Provinz Jiangsu
 das Meishan-Schwein